Eckhard ist ein männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name setzt sich aus den althochdeutschen Wörtern  ‚(Schwert-) Ecke, Schneide‘ und   ,hart, stark, fest‘ zusammen und bedeutet somit ‚Der Schwertstarke‘.

 Weitere Formen

 Eckard, Eckhardt, Eckart, Eckhart, Ekkehard, Ekkehart

Namensträger

Vorname 
 Eckhard Bendin (* 1941), deutscher Architekt, Designer, Hochschullehrer, Kurator, Herausgeber und Autor
 Eckhard Boles (* 1963), deutscher Mikrobiologe
 Eckhard Cordes (* 1950), deutscher Manager
 Eckhard Dörr (* 1946), deutscher bildender Künstler
 Eckhard Freise (* 1944), deutscher Historiker, Quiz- und Schachspieler
 Eckhard Friauf (* 1956), deutscher Biologe und Neurobiologe
 Eckhard Fuhr (* 1954), deutscher Journalist und Autor
 Eckhard Hein (* 1963), deutscher Ökonom
 Eckhard Henscheid (* 1941), deutscher Schriftsteller
 Eckhard Herrmann (* 1949) deutscher Künstler und Metallbildhauer
 Eckhard Jesse (* 1948), deutscher Politikwissenschaftler und Extremismusforscher
 Eckhard Krautzun (* 1941), deutscher Fußballtrainer und Fußballspieler
 Eckhard Lesse (* 1948), deutscher Langstreckenläufer
 Eckhard Leue (* 1958), deutscher Kanute und Kanutrainer
 Eckhard Lietzow (* 1943), deutscher Ornithologe
 Eckhard Lucius (* 1954; † 2011), deutscher Biologiedidaktiker
 Eckhard Nagel (* 1960), deutscher Mediziner und Professor für Medizinmanagement
 Eckhard Naumann (* 1947), deutscher Politiker (SPD), Oberbürgermeister von Wittenberg
 Eckhard Ohl (* 1947; † 2006), deutscher Politiker (SPD)
 Eckhard Plümacher (* 1938; † 2021), deutscher evangelischer Theologe und Bibliothekar
 Eckhard Reith (* 1919; † 2011), deutscher Politiker (CDU)
 Eckhard Ruthemeyer (* 1960), deutscher Politiker (CDU), Bürgermeister von Soest
 Eckhard Schmittdiel (* 1960), deutscher Schachspieler
 Eckhard Seeber (* 1938), langjähriger Chauffeur von Helmut Kohl
 Eckhard Slawik, Ingenieur, Fotograf und Buchautor
 Eckhard Thiele (1944–2018), deutscher Essayist und Übersetzer
 Eckhard Uhlenberg (* 1948), deutscher Politiker (CDU), MdL
 Eckhard Wandel (* 1942), deutscher Wirtschafts- und Sozialhistoriker, Unternehmer, Manager und Unternehmensberater

Familienname 
 Arnold Eckhard († 1685), deutscher Philosoph (Cartesianer)
 Carl Eckhard (1822–1910), deutscher Politiker
 Christian Heinrich Eckhard (1716–1751), deutscher Jurist
 Conrad Eckhard (1822–1905), deutscher Anatom und Physiologe
 Hans Müller-Eckhard (1907–1964), deutscher Neurologe und Psychotherapeut
 Heinrich Eckhard (1580–1624), deutscher Theologe
 Johann Friedrich Eckhard-Hoffmann (1800–1858), Kaufmann und Politiker der Freien Stadt Frankfurt
 Sabine Eckhard (* 1955), deutsche Regisseurin
 Tobias Eckhard (1662–1737), deutscher Pädagoge und Theologe
 Walter Eckhard (1903–1982), deutscher Maler und Grafiker

Quellen 

Männlicher Vorname
Familienname
Germanischer Personenname